Le nom Mahi peut désigner :

Hydronyme 
 Le fleuve Mahi est un cours d'eau d'Inde.

Patronymes 
Le mot Mahi désigne le patronyme que portent les membres d'une famille du village de Aïth Hmadouche dans la commune de Souk El Had, dans la daïra de Thénia, dans la wilaya de Boumerdès en Algérie.

Ethnonyme 
 Mahi, peuple du Bénin
 Mahi, langue du Bénin parlée par les populations originaires de Savalou, Ouèssè, Paouignan, Gankpétin, Soclogbo, Aklankpa  Agonlìn  (Mahi bassokpo)

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de patronyme